

Anno 
 222 o 222 a.C.

Codici 
 222 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Yerres-Canotiers nell'Île-de-France in Francia

Matematica 
 222 – numero